After Many Days – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Edison Company
After Many Days – film del 1919 diretto da Sidney Morgan